Francheville est un ancien nom commun ou expression, équivalent de ville franche, devenu progressivement toponyme puis patronyme. Il peut désigner :

Toponymie 
Francheville peut désigner :

Francheville, commune française de la Côte-d'Or
 Francheville, commune française de l'Eure
 Francheville, commune française du Jura
 Francheville, commune française de la Marne
 Francheville, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Francheville, commune française de l'Orne
 Francheville, commune française de la métropole de Lyon, en région Rhône-Alpes.
 La Francheville, commune française des Ardennes
 Francheville, localité de la commune de Brécy (Cher), ancienne commanderie de l'ordre du Temple.

Francheville, ancienne municipalité régionale de comté du Québec
 Francheville, division de recensement du Québec.

Francheville est une localité de la commune de Stavelot en province de Liège.

Patronyme 
Francheville est un patronyme, notamment porté par :
 Amédée de Francheville, homme politique et écrivain français (1802-1889) ;
 Catherine de Francheville, religieuse française (1620-1689) ;
 Daniel de Francheville, évêque de Périgueux (1648-1702) ;
 François Poulin de Francheville, marchand (1692–1733) ;
 Gabriel de Francheville, (1778-1849), homme politique français, fils de Toussaint de Francheville ;
 Jules de Francheville, vicomte, achète le château de Suscinio en 1852, poète né en 1813, inspecteur à Vannes pour l'Association bretonne, frère d'Amédée de Francheville ;
 Joseph Du Fresne de Francheville, écrivain français (1704-1781) ;
 Pierre de Francheville, prêtre canadien et secrétaire de François de Montmorency-Laval (1649-1713) ;
 Toussaint de Francheville, (1736-1796), chef chouan.

Voir aussi 

  et , toponymes synonymes
 , toponyme correspondant en italien et espagnol
 Hôtel de Francheville, hôtel particulier de Vannes, classé monument historique en 1929.

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France